La Sierra peut désigner :

Toponymes

La Sierra : une municipalité du département de Cauca.

La Sierra : capitale de la paroisse civile de Juan Angel Bravo de la municipalité d'Ezequiel Zamora dans l'État de Cojedes.

Homonymie de toponyme